5ª Armata (in tedesco 5. Armee) – unità dell'Esercito imperiale tedesco
 5ª Armata (in tedesco 5. Armee) – unità della Wehrmacht
 5ª Armata – unità del Regio Esercito italiano
 5ª Armata (in inglese United States Army North o Fifth Army) – unità dell'Esercito degli Stati Uniti